Jefferson County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson County Courthouse (Alabama), ID-Nr. 82001606
 Jefferson County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001099
 Jefferson County Courthouse (Idaho), ID-Nr. 87001586
 Jefferson County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000250
 Jefferson County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 72000537
 Jefferson County Courthouse (Montana), ID-Nr. 80002422
 Jefferson County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 72000751
 Jefferson County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003065
 Jefferson County Courthouse (Texas), ID-Nr. 82004509
 Jefferson County Courthouse (Washington), ID-Nr. 73001871
 Jefferson County Courthouse (West Virginia), ID-Nr. 73001910